Spectaculum steht für:

 Spectaculum (Buchreihe), Buchreihe mit Theaterstücken
 Spectaculum (Fernsehshow), deutsche Fernsehshow (1972, 1973) 
 Spectaculum (Musikfestival), Musikfestival in Wien (1977–1999) 
 Spectaculum, Synonym der Gattung Masdevallia in der Familie der Orchideen 
 Mittelalterlich Phantasie Spectaculum, Form eines Mittelaltermarkts